El término credo puede referirse a:

 Credo elemento de la liturgia cristiana
 Credo de Nicea (Símbolo niceno), declaración dogmática de los contenidos de la fe cristiana promulgada en el Concilio de Nicea I (325) o el Concilio de Constantinopla I (381)
 Credo Legionario, lista de doce normas de la Legión Española.
 CREDO reference, biblioteca digital basada en un sistema de suscripción.
 Misa Credo, misa compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart.
 CREDO: Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory (Observatorio de rayos cósmicos extremadamente dispersos)